Хребет Митчелл () — горный хребет в Арнем-Ленд, на севере Австралии. Хребет растянулся на 115 км и находится в 510 км к востоку от Дарвина. Ширина хребта составляет приблизительно 15 км.

В пределах хребта находится несколько вершин, в том числе: гора Парсон (), гора Флеминг (), гора Рамзи () и гора Фосетт ().

Скалы, входящие в состав хребта, являются протерозойскими осадочными породами и состоят из галечных песчаников, умеренно сложенные кварцевые песчаники, полевошпатовые песчаники и аркозы.

У хребта Митчелл берут своё начало такие значимые реки, как Гойдер, Кулатонг и Букингем.

Примечания 

Митчелл